Жюль Ришом (; 1818, Париж — 1903) — французский художник.

Биография 

Сын художника Жозефа-Теодора Ришома. Первые уроки живописи получил у отца. Поступил в Парижскую академию художеств, где занимался у Мишеля Мартена Дроллинга. С 1833 года выставлялся в Парижском салоне, где выиграл медаль третьего класса в 1840 году и медаль второго класса в 1842 году. Позже в 1850—1852 совершенствовался в Италии. Он был другом Шарля Гуно.

Писал на исторические и религиозные темы, жанровые сцены из итальянской народной жизни, пейзажи с видами Рима, Парижа и портреты.

Из его произведений главные:
 Явление Христа св. Мартину (в здании министерства внутренних дел в Париже),
 Обращение Марии Магдалины ко Христу (там же),
 Св. Петр Алькантарский исцеляет больное дитя (в Люксембургском музее),

Автор стенной живописи, фресок в капелле св. Викентия де Поля в парижской церкви св. Северина и большого зала здания палаты сенского суда присяжных.

Экспонировал свои картины с библейскими сценами на парижских выставках с 1839 года.

Его дочь,  (1868—1942), была оперной певицей.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Richomme Jules

Художники Франции XIX века
Художники-портретисты Франции
Художники-пейзажисты Франции